«Шары ярости» () — комедийный фильм об одарённом теннисисте Рэнди Дайтоне, который терпит фиаско на международной арене и бросает занятия настольным теннисом. Шанс вернуться к былой славе предоставляет агент ФБР, отправляющий Рэнди на подпольный турнир, проводимый под эгидой криминального авторитета Фэнга. Пародия на фильм «Выход Дракона» с участием Брюса Ли.

Сюжет

Начало 
Юный Рэнди Дайтона вот-вот станет победителем на Олимпиаде 1988. Всё, что ему осталось — это обыграть немецкого спортсмена. Однако ему это не удаётся сделать, поскольку во время игры он спотыкается об ограду и падает. После этого он оказался не в состоянии продолжать игру. Словами «Я еду в Диснейленд» заканчивается его юношеская карьера, и он с позором покидает пинг-понг. В это же время убивают отца Рэнди, который поставил большую сумму денег на своего сына, тем самым задолжав денег некоему мистеру Фэнгу.

Упавшая звезда 
После своего позорного поражения Рэнди Дайтона забросил игру в настольный теннис и начал подрабатывать в кабаре. Однако после нескольких лет работы в кабаре Рэнди увольняют из-за того, что он довёл посетителя до инфаркта. Но вскоре после новости об увольнении к нему обращается агент ФБР Эрни Родригес. Он попросил Рэнди помочь в его задании, в котором он должен был попасть на закрытый турнир по пинг-понгу, организованный мистером Фэнгом, убившим отца Рэнди. Для этого они отправились на соревнование по лидерству в штате, дабы получить приглашение в виде золотой ракетки, однако это соревнование он проиграл, и они обращаются к старому учителю по пинг-понгу по имени Вонг.

Обучение 
Придя к учителю Вонгу, Рэнди показался ему безнадёжным игроком, однако после небольшой беседы тот соглашается его учить, с условием что он возьмёт удачу, ракетку и 300 долларов. На следующий день Рэнди узнает, что его будет тренировать симпатичная китаянка по имени Мэгги (племянница учителя Вонга), которая отлично играет в пинг-понг. Обучать Рэнди станут на деревянных ложках, а также заставят мухобойкой отбиваться от пчёл. После мучительных тренировок Вонг считает, что Дайтоне пора сразиться с «драконом» — самым страшным игроком в пинг-понг во всем китайском районе.

В ролях

Критика 
Сцены игры в настольный теннис сняты с помощью комбинированных съемок и не имеют отношения к реальности. Газета «USA Today» отозвалась о фильме, как о второсортной спортивной сатире.

Примечания

Ссылки 
  

Кинокомедии 2007 года
Фильмы о спорте США
Кинопародии США
Фильмы Бена Гаранта
Настольный теннис в культуре и искусстве
Фильмы на английском языке